«Hemingway’s Whiskey» — четырнадцатый альбом американского кантри-певца Кенни Чесни, выпущенный 28 сентября 2010 года под лейблом BNA Records. Диск сразу дебютировал на первом месте общенационального хит-парада США Billboard 200 с тиражом около 183,000 копий в первую неделю и был сертифицирован в платиновом статусе RIAA, став его 6-м чарттоппером. 4 песни с альбома имели коммерческий успех; «The Boys of Fall», «Somewhere with You», «Live a Little», и «Reality» стали № 1 в кантри-чарте США Hot Country Songs.

Об альбоме 
Ещё до своего релиза Hemingway’s Whiskey снискал положительные отзывы музыкальных критиков. Сайт Metacritic, обобщая различные рецензии, дал альбому 67 из 100 пунктов своего анализа.

Альбом стал № 1 в США в главном чарте Billboard 200 с тиражом в 183 000 копий в первую неделю релиза. По числу чарттопперов (диск стал шестым лидером Billboard 200) Кенни Чесни занял второе место среди всех кантри-исполнителей после Гарта Брукса.

Во вторую неделю релиза альбом опустился на второе место Billboard 200 с тиражом 65,000 копий. В 3-ю неделю релиза он спустился на 6-е место с тиражом в 40,000 копий. В 4-ю неделю альбом располагался на № 13 с тиражом 26,126 копий.. На 2 июля 2011 года общий тираж диска  в США составил 850,706 копий.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Итоговые годовые чарты

Синглы

Примечания

Ссылки 

Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы BNA Records
Альбомы Кенни Чесни